Hegnede har flere betydninger:
 Hegnede (Borup Sogn) – en bebyggelse i Borup Sogn
 Hegnede (Møn) – en bebyggelse i Stege Sogn